Le elezioni generali in Honduras del 2021 si sono tenute il 28 novembre per l'elezione del Presidente e il rinnovo del Congresso nazionale, contestualmente alle elezioni del Parlamento centro-americano.

Risultati

Elezioni presidenziali

Elezioni parlamentari

Collegamenti esterni

2021
Honduras